Serie B 2012 – torneo di canoa polo maschile
 Serie B 2012 – torneo di pallapugno